«Say Something» () — песня американского певца Джастина Тимберлейка, вышедшая при участии Криса Стэплтона 25 января 2018 года в качестве третьего сингла с его пятого студийного альбома Man of the Woods (2018).
Песня дебютировала на 9-м месте в американском основном хит-параде Billboard Hot 100, став 19-м сольным хитом Тимберлейка в лучшей его десятке top-10, и первым — для. Сингл достиг первого места в чартах таких стран как Словакия и Словения, и была в десятке лучших в нескольких других странах (Австрия, Бельгия, Венгрия, Великобритания, Германия, Канада, Нидерланды, Польша, Чехия, Швейцария, Шотландия). 13 февраля 2018 года была запущена на радио contemporary hit radio. Живая концертная версия выступления дуэта вышла 31 марта. «Say Something» была номинирована на Грэмми в категории Best Pop Duo/Group Performance (61-я церемония «Грэмми»).

История 
«Say Something» это кантри-рок-баллада, выделяющаяся в альбоме Man of the Woods с в основном электронной музыкой, например такой ранее вышедшей на отдельном сингле песне «Filthy» (исключение «Supplies», где кантри-блюз от Стэплтона). Также песня содержит элементы таких стилей как госпел, поп, акустический соул и джаз. Тимберлейк и Тимбалэнд ранее уже включали звуки кантри в песне «What Goes Around... Comes Around». Песня содержит размышления о социальном давлении, мешающем сказать что-то важное и делающее людей неуверенными.

Песня получила положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: CMT, Billboard, Nashville Scene, Taste of Country, The Washington Post, Uproxx, Joe, Slate, Idolator, HotNewHipHop, MTV, MTV UK. Иной взгляд изложили Pitchork и Spin.

Музыкальное видео 

Видеоклип поставил режиссёр Arturo Perez Jr. и продюсер La Blogothèque, а снято оно было с использованием техники, известной как «continuous motion». Съёмки проходили в памятнике архитектуры Брэдбери-билдинг (Лос-Анджелес) — известном по его появлению в культовом фантастическом фильме 1982 года Бегущий по лезвию — с лифтами, балконами и лестницами, которые «олицетворяли лабиринт». Съёмочная команда включала 17 музыкантов и хор из 60 персон, и все появились вместе в видео за один заход записи.

Видео выиграло в номинации Best Live Video на церемонии 2018 UK Music Video Awards. Также видео получило две номинации в категориях Video of the Year и Collaborative Video of the Year на церемонии 2018 года CMT Music Awards, MTV Video Music Award for Best Direction и на церемонии iHeartRadio Much Music Video Award в категории Best Director. Ещё одна номинация была в категории Best Music Video на церемонии Camerimage Festival (2018).

Концертные выступления 
5 февраля 2018 года Тимберлейк и Стэплтон исполнили «Say Something» во время пост-Супербоул LII-эпизода во время шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

21 февраля 2018 года Тимберлейк и Стэплтон исполнили «Say Something» во время британской церемонии награждения 2018 Brit Awards.

Коммерческий успех 
В Соединенных Штатах «Say Something» дебютировал на девятом месте в хит-параде Billboard Hot 100 с 98 000 загрузками, и дополнительными 21 000 за неделю до отслеживания и ещё 12,8 миллионов потоков (стримов). Сингл также стал седьмым хитом для Тимберлейка, побывавшем на первом месте в цифровом чарте, впервые после «Can’t Stop the Feeling!» в 2016 году. Песня была продана 431 000 загрузок в стране По состоянию на июнь 2018 года было продано 431 000 загрузок.

В 2018 году «Say Something» был назван в числе лучших песен года журналом Billboard (№ 85 в итоговом списке года Billboard Hot 100).

В 2019 году «Say Something» получил платиновую сертификацию в Великобритании, став шестым сольным синглом Тимберлейка с таким достижением.

Позиции в чартах

Еженедельные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
  (Live from the BRITs 2018)
  (Live From The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Песни по алфавиту
Песни 2018 года
Песни Джастина Тимберлейка
Синглы 2018 года
Кантри-песни
Песни, спродюсированные Тимбалэндом
Песни, написанные Джастином Тимберлейком
Песни, написанные Крисом Стэплтоном
Песни Криса Стэплтона